Johnny Basil, aussi connu sous le nom d'empreint de Desmond Mobay, est un personnage de la série télévisée Oz incarné par Lance Reddick.

Son personnage apparaît à la saison 4.

Biographie
Basil est un homme marié et père de famille, travaillant comme policier à la brigade des stupéfiants. Chargé d'enquêter sur le trafic de drogue qui se fait dans le centre pénitentiaire d'Oswald, il infiltre la prison, plus précisément Em City, en se faisant passer pour Desmond Mobay, Jamaïcain qui veut travailler avec les gangsters d'Oz. Mais au fil de son infiltration, afin de prouver sa loyauté envers les autres, il se met à consommer de l'héroïne et va même jusqu'à tuer un ancien policier incarcéré dans la prison.

Parmi les détenus, seul Augustus Hill connaît sa véritable identité. Car la « femme » de Mobay, personnage de Basil, est en effet une collègue qui s'est occupée de l'arrestation d'Hill, et que ce dernier l'a reconnue.

Il se confesse sur le meurtre du policier et est incarcéré à l'unité J, où se trouvent les policiers incarcérés, dans lequel il sera assassiné par Clayton Hughes, ex-gardien d'Em City, lui-même incarcéré pour avoir tiré sur le gouverneur James Devlin.

Avant son assassinat, Basil avait revu sa femme.

Notes et références 

Personnage d'Oz (série télévisée)
Policier de fiction
Personnage de fiction masculin
Personnage de fiction créé en 2000
Personnage de fiction afro-américain
Meurtrier de fiction
Drogué de fiction